Ро́берт Ло́уренс Стайн (, род. 8 октября 1943 года, Колумбус, Огайо, США), известный как Р. Л. Стайн или Боб Стайн — американский писатель, актёр и продюсер, автор «литературы ужасов», ориентированной на детскую и подростковую аудиторию. Его называют Стивеном Кингом детской литературы. Стайн начал писать в 1960-х — 1970-х годах. Его перу в общей сложности принадлежат около 500 книг.

«Ужастики» — цикл его небольших книг для детей. Они довольно быстро распространялись по всему миру, принося Роберту Стайну деньги и славу. Позже Стайн издал серию книг «Goosebumps HorrorLand», не издававшуюся на русском языке.

Биография 

Роберт Лоуренс Стайн родился 8 октября 1943 года в Колумбусе, (штат Огайо, США) в семье клерка судоходства Льюиса Стайна и Анны Файнштейн. Окончил Университет штата Огайо со степенью бакалавра искусств по английскому языку.

22 июня 1969 года Стайн женился на Джейн Уайлдхорн, редакторе и писательнице, которая в 1983 году стала соучредителем Parachute Publishing. 7 июня 1980 года у пары родился ребёнок, Мэтью Стайн, сейчас он работает в музыкальной индустрии.

Библиография 
На данный момент им написано 489 повестей и сборников, из них на русский язык переведено 175.

Книги, изданные в России

Ужастики 

 Игра в невидимку
 Пугало гуляет в полночь
 Нечто из подвала
 Смертельное фото
 Тайна кораллового рифа
 Дьявольская кровь
 Дьявольская кровь-2
 Дьявольская кровь-3
 Дьявольская кровь-4
 Один день в парке ужасов
 Добро пожаловать в мёртвый дом
 Уж-ж-жасные пчёлы
 Проклятие гробницы фараона
 Лето кошмаров
 Волшебство хрустального шара
 Смертельный урок музыки
 Оборотень из болот
 Самое жуткое приключение
 Ночь в Башне ужасов
 Тайна часов с кукушкой
 Загадочная находка
 Улица страшных снов
 Легенда Дремучего леса
 Как я научился летать
 Проклятие Холодного озера
 Заклятие старой колдуньи
 Атака мутанта
 Страшная месть
 Лагерь призраков
 Собаки-призраки
 Загадка снежного человека
 Фантом в зрительном зале
 Призрак без головы
 Тайна пишущей машинки
 Мой друг-невидимка
 Месть садовых гномов
 Пляж призраков
 Как мне досталась сушёная голова
 Зверёк с Востока
 Улыбнись и умри
 Как убить монстра
 Ну как, испугался?
 Шкура оборотня
 Вся нечисть
 Вам меня не напугать!
 Маска одержимости
 Маска одержимости-2
 Привидение в зеркале
 «Я — твой злобный близнец»
 Лагерь ужаса
 Оборотень в гостиной
 Джекилл и Хейди
 Дыхание вампира
 Тревожное полнолуние
 Не ложись спать
 Мумия идёт
 Эта кошмарная школа
 Бойся, очень бойся!
 Кошмары чёрного кольца
 Заколдованное авто
 Глубокая беда
 Кошмар Слэппи
 Ночь ожившего болванчика
 Ночь ожившего болванчика-2
 Ночь ожившего болванчика-3
 Невеста Ожившего болванчика
 Потерявшие память
 Возвращение мумии
 Как я встретил своего монстра
 Я живу в твоем подвале
 Кот кричит
 Вторжение человекосжималок
 Вопль маски одержимости
 Нашествие упырей
 Доктор маньяк и другие из мира комиксов
 Десят историй ужаса
 Возвращение в лагерь призраков
 Ужас лагеря «Желейный Джем»
 Ужасная училка
 Безбашенный хэллоуин
 Нашествие тыквоголовых
 Да придет косматый
 Маска одержимости: Начало
 Девчонка, что кричала «Монстры»
 Яичные монстры с марса
 Злосчастный кроличий денек
 Мозговой сок
 Призрак по соседству
 Пять масок доктора Крикка

В некоторых книгах серии также анонсированы готовившиеся к выпуску книги «Возвращение мумии» и «Возвращение в лагерь призраков», но они не были изданы. Однако в 2015 г. в сети появились фанатские переводы этих и многих других книг.

Ужастики 2 
 Человекосжималки (Revenge of the Body Squeezers)
 Цирк-западня (Trapped in the Circus of Fea)
 Ночь в лесу оборотней (Night in Werewolf Woods)
 Каникулы в джунглях (Deep in the Jungle of Doom)
 Заклятие чародея (Under the Magician’s Spell)
 Дневник сумасшедшей мумии (Diary of a Mad Mummy)
 Он явился из Интернета (It Came from the Internet)
 Ужас фокус-покуса (Hocus-Pocus Horror)
 Кошмар на весь день (All-Day Nightmare)
 Лифт в никуда (Elevator to Nowhere)
 Ты — удобрение для растений (You’re Plant Food)
 Оживший манекен (Shop Till You Drop…Dead!)
 Наперегонки с торнадо (Into the Twister of Terror)

Улица Страха 
Впервые книги этой серии в России издавались в середине девяностых годов, были выпущены четыре книги с двумя историями:
 1. Сводная сестра// Королева бала 
 2. Тихая ночь 1-2
 3. Лагерь «Ночной кошмар»// Клуб любителей ужасов
 4. Зловещее лето// Тайна заколоченной спальни
Затем, после выхода детской серии «Ужастики», они также были изданы в серии под названием «Ужастики», но в другом оформлении — чёрные книги с изображением огня и глазного яблока. Повторные издания романов не позиционировались, как часть этой серии.

 Богатая девочка / The Rich Girl
 Бойфренд / The Boyfriend (не входит в серию «Улица страха», является отдельным произведением)
 Бумеранг / Wrong Number 2
 Вечеринка накануне Хэллоуина / Halloween Party
 Второй кошмар / The Second Horror
 Выпускной класс / Final Grade
 Группа поддержки. Первое зло / Cheerleaders. The First Evil
 Группа поддержки. Второе зло / Cheerleaders. The Second Evil
 Группа поддержки. Третье зло / Cheerleaders. The Third Evil
 Группа поддержки. Новое зло / Cheerleaders: The New Evil
 Двойное свидание / Double Date
 Дом страха / House of Whispers
 Дом страха. Начало / Fear Hall: The Beginning (продолжение повести в России опубликовано не было)
 Дочери тишины / Daughters of Silence
 Занавес / Curtains (не входит в серию «Улица страха», является отдельным произведением)
 Запретные тайны / Forbidden Secrets
 Зловещий лунный свет / Bad Moonlight
 Знак страха / The Sign of Fear
 Игры со смертью / Wrong Number
 Исчезнуть навсегда / Missing
 Клуб ужасов / The Thrill Club
 Когда наступает темнота / Lights Out
 Королева красоты / The Prom Queen
 Летняя вечеринка / Party Summer
 Лицо / The Face
 Лунатик / The Sleepwalker
 Лучшая подруга / The Beat Friend
 Мёртвый спасатель / The Dead Lifeguard
 Новая девочка / The New Girl
 Новенький / The New Boy
 Новогодняя вечеринка / The New Year’s Party
 Новый страх / A New Fear
 Нож / The Knife
 Ночная вечеринка / All Night Party
 Ночные игры / Night Games
 Ночные кошмары / Bad Dreams
 Обманщица / The Cheater
 Первое свидание / First Date
 Первый кошмар / The First Horror
 Переключенные / Switched
 Побег / Runaway
 Подружка / The Girlfriend (не входит в серию «Улица страха», является отдельным произведением)
 Пожар / The Burning
 Полночный поцелуй / Goodnight Kiss
 Полночный поцелуй-2 / Goodnight Kiss 2
 Последний крик / The Last Scream
 Поцелуй убийцы / Killer’s Kiss
 Предательство / The Betrayal
 Признание / The Confession
 Прилив / High Tide
 Проснувшееся Зло / The Awakening Evil
 Разбитые сердца / Broken Hearts
 Расстроенное свидание / Broken Date (не входит в серию «Улица страха», является отдельным произведением)
 Сводные сёстры / The Stepsister (также была выпущена книга с обложкой и названием «Сводные сёстры — 2», но с текстом первой книги; вторая часть у нас так и не издавалась)
 Сводные сёстры — 2 / The Stepsister
 Сердце охотника / Heart of the Hunter
 Скрытое зло / The Hidden Evil
 Смертельная западня / Trapped
 Смертельный загар / Sunburn
 Соседский парень / The Boy Next Door
 Тайна / The Secret
 Тайная спальня / The Secret Bedroom
 Тайный поклонник / Secret Admirer
 Танец смерти / Dance of Death
 Тихая ночь / Silent Night
 Тихая ночь 2 / Silent Night 2 (также под названием «Убийственный сюрприз, или тихая ночь — 2»)
 Убийство на спор / The Dare
 Удивительная вечеринка / The Surprise Party
 Уикенд в колледже / College Weekend (также под названием «Смертельный выходной»)
 Что слышала Холли / What Holly Heard
 Чудесное свидание / The Perfect Date
 Ясновидящая / The Mind Reader

Тухлая школа 
 Черничная тошниловка/The Big Blueberry Barf-Off!
 Большая вонючка/The Great Smelling Bee
 Плохой, хороший и очень скользкий/The Good, the Bad and the Very Slimy
 Давай проиграй!/Lose, Team, Lose!
 Тухлые аплодисменты/Shake, Rattle and Hurl!
 Гнусный приз/The Heinie Prize

Страшилки (Комната страха) 
Первые 12 книг в Америке выходили в серии «Комната страха», следующие 3 — в серии «Комната страха: трилогия», 2 последние являются сборниками рассказов и к серии не относятся.
 Зомби чёрной бездны / Don’t Forget Me!
 Шкафчик № 13 / Locker 13
 Изгнание злого духа / My Name is Evil
 Пленник кривого зеркала / Liar Liar
 Дневник кошмарных пророчеств / Dear Diary, I’m Dead
 Тропой лесных чудовищ / They Call Me Creature
 Семейка с того света / The Howler
 Тьма расправляет крылья / Shadow Girl
 Призраки бьют в барабаны / Camp Nowhere
 Зловещее сияние луны / Full Moon Halloween
 Послание зелёного монстра / Scare School
 Взгляд неземного чудовища / Visitors
 Колдовская метка / Fear Games
 Призрак в синем плаще / What Scares You the Most?
 Тропическая колдунья / No Survivors
 Вечеринка мертвецов / The Haunting Hour
 Час ночных кошмаров / The Nightmare Hour

Отдельные романы 
 Няня / The Babysitter
 Смертельный наезд / Hit and Run (издательством АСТ издавалась как часть серии «Ужастики», но с другим оформлением)
 Суеверный / Superstitious
 Школьный кошмар Арти Ховарда / It’s the first day of school… forever!

Книги, изданные в США

Goosebumps 
 Night of the Living Dummy
 The Girl Who Cried Monster
 The Ghost Next Door
 Return of the Mummy
 Night of the Living Dummy II
 The Horror at Camp Jellyjam
 Night of the Living Dummy III
 Bad Hare Day
 Egg Monster from Mars
 Attack of the Jack-O'-Lanterns
 Beware, the Snowman'
 The Haunted School
 I Live in Your Basement!

Goosebumps Series 2000 
 Cry of the Cat
 Bride of the Living Dummy
 Creature Teacher
 Invasion of the Body Squeezers, Part I
 Invasion of the Body Squeezers, Part II
 Revenge R Us
 Headless Halloween
 Attack of the Graveyard Ghouls
 Brain Juice
 Return to HorrorLand
 Return to Ghost Camp

Give Yourself Goosebumps 
 Escape from the Carnival of Horrors
 Tick Tock, You’re Dead!
 Trapped in Bat Wing Hall
 The Deadly Experiments of Dr. Eeek
 Beware of the Purple Peanut Butter
 The Curse of the Creeping Coffin
 The Knight in Screaming Armor
 Welcome to the Wicked Wax Museum
 Scream of the Evil Genie
 The Creepy Creations of Professor Shock
 Please Don’t Feed the Vampire!
 Secret Agent Grandma
 Little Comic Shop of Horrors
 Attack of the Beastly Baby-sitter
 Escape from Camp Run-for-Your-Life
 Toy Terror: Batteries Included
 The Twisted Tale of Tiki Island
 Return to the Carnival of Horrors
 Zapped in Space
 Lost in Stinkeye Swamp
 Alone in Snakebite Canyon
 Checkout Time at the Dead-End Hotel
 Night of a Thousand Claws
 Invaders from the Big Screen
 The Werewolf of Twisted Tree Lodge
 Ship of Ghouls
 Escape from Horror House
 Scary Birthday to You
 Zombie School
 Danger Time
 Into the Jaws of Doom
 Return to Terror Tower
 One Night in Payne House
 The Curse of the Cave Creatures
 Trick or…Trapped!
 Weekend at Poison Lake

Fear Street 
 The Overnight
 Haunted
 Ski Weekend
 The Fire Game
 Truth or Dare
 Dead End
 The Stepsister 2
 Cat
 Fear Hall: The Conclusion
 Who Killed The Homecoming Queen?
 Into The Dark
 The Best Friend 2
 The Stepbrother
 Camp Out
 Scream, Jennifer, Scream!
 The Bad Girl
 Silent Night 3
 Cheerleaders: The Evil Lives!
 The Third Horror
 The Evil Moon
 The Dark Secret
 The Deadly Fire
 The First Scream
 The Loudest Scream
 Children of Fear
 Circle of Fire
 Chamber of Fear
 Faces of Terror
 One Last Kiss
 Door of Death
 The Hand of Power
 Let’s Party!
 In Too Deep
 The Thirst
 No Answer
 Last Chance
 The Gift
 Fight, Team, Fight!
 Sweetheart, Evil Heart
 Spring Break
 Wicked
 Graduation Day
 Moonlight Secrets
 Midnight Games
 Darkest Dawn

Ghosts of Fear Street 
 Hide and Shriek
 Who’s Been Sleeping in My Grave?
 The Attack of the Aqua Apes
 Nightmare in 3-D
 Stay Away from the Tree House
 Eye of the Fortuneteller
 Fright Knight
 The Ooze
 Revenge of the Shadow People
 The Bugman Lives!
 The Boy Who Ate Fear Street
 Night of the Werecat
 How to Be a Vampire
 Body Switchers from Outer Space
 Fright Christmas
 Don’t Ever Get Sick at Granny’s
 House of a Thousand Screams
 Camp Fear Ghouls
 Three Evil Wishes
 Spell of the Screaming Jokers
 The Creature from Club Lagoona
 Field of Screams
 Why I’m Not Afraid of Ghosts
 Monster Dog
 Halloween Bugs Me
 Go to Your Tomb — Right Now!
 Parents from the 13th Dimension
 Hide and Shriek II
 The Tale of the Blue Monkey
 I Was a Sixth-Grade Zombie
 Escape of the He-Beast
 Caution: Aliens at Work
 Attack of the Vampire Worms
 Horror Hotel Pt. 1: The Vampire Checks in
 Horror Hotel Pt. 2: Ghost in the Guest Room
 The Funhouse of Dr. Freek

Space Cadets 
 Jerks-in-Training
 Losers in Space
 Bozos on Patrol

Mostly Ghostly 
 Who Let the Ghosts Out?
 Have You Met My Ghoulfriend?
 One Night in Doom House
 Little Camp of Horrors
 Ghouls Gone Wild
 Let’s Get This Party Haunted!
 Freaks and Shrieks
 Don’t Close Your Eyes!

Rotten School 
 Dudes, the School is Haunted!
 The Teacher from Heck
 Party Poopers
 The Rottenest Angel
 Punk’d and Skunked
 Battle of the Dum Diddys
 Got Cake?
 Night of the Creepy Things
 Calling All Birdbrains
 Dumb Clucks

Goosebumps HorrorLand 
 Revenge of the Living Dummy
 Creep from the Deep
 Monster Blood for Breakfast!
 The Scream of the Haunted Mask
 Dr. Maniac vs. Robby Schwartz
 Who’s Your Mummy?
 My Friends Call Me Monster
 Say Cheese and Die…Screaming!
 Welcome to Camp Slither
 Help! We Have Strange Powers!
 Escape from HorrorLand
 The Streets of Panic Park
 Welcome To Horrorland: A Survival Guide
 When the Ghost Dog Howls
 Little Shop of Hamsters
 Heads, You Lose!
 Weirdo Halloween
 The Wizard Of Ooze
 Slappy’s New Year!
 Return To Chiller House

Hark 
 Badlands of Hark
 Invaders of Hark

Dangerous Girls 
 Dangerous Girls
 The Taste of Night

Отдельные романы 
 Broken Date
 Eye Candy
 How I Broke Up With Ernie
 Phone Calls
 The Beast
 The Beast 2
 The Sitter
 Three Faces of Me
 When Good Ghouls Go Bad

Сборники 
 Tales to Give You Goosebumps
 More Tales to Give You Goosebumps
 Even More Tales to Give You Goosebumps
 Still More Tales to Give You Goosebumps
 More and More Tales to Give You Goosebumps
 More and More and More Tales to Give You Goosebumps
 Goosebumps Triple Header, Book 1
 Goosebumps Triple Header, Book 2

Книги под псевдонимом Jovial Bob Stine 
 101 Vacation Jokes
 101 Wacky Kid Jokes
 101 Silly Monster Jokes
 The Absurdly Silly Encyclopaedia and Fly Swatter
 Amazing Adventure of Me, Myself and I
 Blips: The First Book of Videogame Funnies
 Cool Kids' Guide to Summer Camp
 Doggone Dog Joke Book
 Don’t Stand in the Soup
 How to Be Funny
 It Came From Ohio!: My Life As A Writer (autobiography)
 Miami Mice
 Pork and Beans: Play Date
 The Sick of Being Sick Book
 You Know It’s Going to Be A Long School Year When…
 My Secret Identity
 Pigs' Book of World Records
 Jovial Bob’s Computer Joke Book

Новеллизации фильмов 
 Ghostbusters II Storybook
 Spaceballs: The Book
 Big Top Pee-Wee

Zachary Blue books 
 The Jet Fighter Trap
 The Protectors: The Petrova Twist

Picture books 
 Gnasty Gnomes

Crosswinds 
 Broken Date
 How I Broke Up With Ernie

Masters of the Universe 
 Demons of the Deep

Twist-a-plot 
 The Time Raider
 Golden Sword of Dragonwalk
 Horrors of the Haunted Museum
 Instant Millionaire

Find Your Fate 
 Indiana Jones and the Curse of Horror Island
 Indiana Jones and the Giants of the Silver Tower
 Indiana Jones and the Cult of the Mummy’s Crypt
 James Bond in Win, Place or Die
 Indiana Jones and the Ape Slaves of Howling Island

Find Your Fate Junior: Golden Girl 
 Golden Girl and the Vanishing Unicorn

Wizards Warriors and You 
 The Forest of Twisted Dreams
 The Siege of the Dragonriders (as Eric Affabee)
 Challenge of the Wolf Knight
 The Dragon Queen’s Revenge (as Eric Affabee)
 Cavern of the Phantoms
 Attack on the King (as Eric Affabee)

G.I. Joe: Find Your Fate 
 Operation: Star Raider (as Eric Affabee)
 The Everglades Swamp Terror (as Eric Affabee)
 Operation: Deadly Decoy
 Operation: Mindbender
 Serpentor and the Mummy Warrior

G.I. Joe 
 Siege of Serpentor
 Jungle Raid (as Eric Affabee)

Horror High 
 Toxic Beauty
 Fatal Kiss
 Grave Intentions
 Date With Death

Point Horror 
 Blind Date
 Twisted
 Beach Party
 The Babysitter II
 The Snowman
 Beach House
 The Hitchhiker
 Halloween Night
 The Babysitter III
 The Dead Girlfriend
 Call Waiting
 Halloween Night II
 I Saw You That Night!
 The Witness
 The Babysitter IV

Экранизации

Телесериалы 
 Мурашки (1995—1998)
 Комната кошмаров (2001—2002)
 Р. Л. Стайн: Время призраков (2010—2014)
 Just Beyond (с 2021)
 Ужастики (TBA)

Фильмы 
 Ужастики (2015)
 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин (2018)
 Улица страха. Часть 1: 1994 (2021)
 Улица страха. Часть 2: 1978 (2021)
 Улица страха. Часть 3: 1666 (2021)

Примечания

Ссылки 
  
 Официальный сайт писателя
 Архив с описанием всех романов Стайна
 Ужастики Роберта Лоуренса Стайна в электронном формате

 
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели США
Писатели-фантасты США
Авторы литературы ужасов
Выпускники Университета штата Огайо
Выпускники Колледжа искусств и наук Университета штата Огайо